Wyniki Grand Prix Włoch, trzynastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2007.

Wyniki

Sesje treningowe

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Lista startowa

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|1
| Fernando Alonso
|1-20, 26-53
|align="center"|48
|-
|align="center"|6
| Kimi Räikkönen
|21-25
|align="center"|5
|-
| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

Wlochy
2007
2007 we Włoszech